La Alcantarilla kan syfta på flera olika platser i Mexiko:

 La Alcantarilla, Tlatlaya, 
 La Alcantarilla, Veracruz, 
 La Alcantarilla, Atlacomulco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar